Bot (doorverwijspagina)
 Berend Botje ging uit varen - een bekend kinderliedje
 Lodewijk van Heiden - mogelijk de persoon uit dit liedje
 Botje (Disney) - een tekenfilmpersonage uit De kleine zeemeermin
 Botje (munt) - een oude muntsoort
 Het zingende botje - een sprookje van de gebroeders Grimm
 Telefoonbotje - een deel van de elleboog, ook wel elektrisch botje, weduwnaarsbotje of epicondylus medialis
 Botjes Zandgat - een zandafgraving en recreatieplas in de Groningse gemeente Menterwolde
 Friese doorloper, een type houten schaats

Eigennamen 
 Albert Botjes Botjes, van 1866 tot 1880 burgemeester van Termunten
 Jan Gerardus Oortwijn Botjes, plantenziektekundige, oprichter en voorzitter van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst
 Hoveling & Botjes, een aardappelmeelfabriek in Veendam van 1864 tot 1884

Botje bij botje 
 Botje bij botje leggen, zie Botje (munt)
 Botje bij botje. Menselijke resten uit musea, een boek van Ewald Vanvugt
 Botje bij botje, een geruchtmakende tentoonstelling uit 1998 in de Kunsthal Rotterdam